Georgi Rajkov (1953-2006) – lottatore bulgaro
 Marin Rajkov (1960) – politico e diplomatico bulgaro
 Simeon Rajkov (1989) – calciatore bulgaro
 Zdravko Rajkov (1927-2006) – allenatore di calcio e calciatore jugoslavo